Bessemer je lahko:
Bessemer, Alabama
Bessemer, Michigan
Bessemer Township, Michigan
Bessemer City, Severna Karolina
Bessemer, Pensilvanija
Bessemer Bend, Wyoming
Bessemerjev proces
Henry Bessemer
Bessemer Airport